Перм може да се отнася за:
 Перм – геоложки период
 Перм – град в Русия
 Перм – историческа област в Русия, включваща:
 Велик Перм
 Вичегодски Перм